In der Informatik gibt es zwei unterschiedliche Dateisysteme, die sich Fast File System nennen:

 das Amiga Fast File System von AmigaOS
 das Berkeley Fast File System der verschiedenen Berkeley Software Distribution-Derivate